Scolopes är ett släkte av svampdjur. Scolopes ingår i familjen Alectonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Scolopes